Царёвский сельский округ

Московская область 

 Царёвский сельский округ Пушкинского района (1994—2006)

Рязанская область 

 Царёвский сельский округ Ермишинского района (до 2006 года)